Philosophisches Wörterbuch ist der Titel von drei Handlexika aus dem Bereich Philosophie:
 Philosophisches Wörterbuch (Klaus-Buhr), von Georg Klaus und Manfred Buhr herausgegeben
 Philosophisches Wörterbuch (Schmidt-Gessmann), ursprünglich von Heinrich Schmidt herausgegeben
 Philosophisches Wörterbuch (Brugger-Schöndorf), ursprünglich von Walter Brugger herausgegeben